Пригода — непередбачений, несподіваний випадок у житті.
 Пригода — італійський фільм, випущений 15 травня 1960 року.

 Пригода Юрій Іванович — український радянський діяч, оператор стана Ждановського металургійного комбінату «Азовсталь» імені Орджонікідзе Донецької області. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Пригода Юрій Павлович — старший солдат Збройних сил України.

Див. також 
 Пригодницька відеогра
 Пригодницький роман
 Пригодницький туризм
 Пригодницький фільм
Українські прізвища